Gautama Boeddha, de stichter van het boeddhisme
 Boeddha (verlichte), een persoon die de hoogste staat van verlichting heeft bereikt
 Maitreya, of Maitreyya Boeddha, een toekomstige Boeddha
 Buddharupa, in het Sanskriet en Pali een woord dat gebruikt wordt voor beelden of modellen van boeddha's
 Tian Tan Boeddha, een groot bronzen beeld van de Boeddha in Hongkong
 Buddha (manga), een mangaserie van Osamu Tezuka, gebaseerd op het leven van Gautama Boeddha
 Buddha (album), een album van de Amerikaanse rockband Blink-182